Дурасно има више значења:

 Дурасно, 5 де Мајо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дурасно (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику